Papke ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Papke (1886–1936), US-amerikanischer Boxer
 Carl Papke (1687–1740), schwedischer Professor und Bischof

 Gerhard Papke (* 1961), deutscher Landespolitiker (Nordrhein-Westfalen) (FDP)
 Horst Papke (1930–1990), deutscher Schauspieler
 Käthe Papke (1872–1951), deutsche Heimatschriftstellerin
 Jeremias Papke (1672–1755), deutscher Mathematiker und evangelischer Theologe
 Martin Papke (* 1989), deutscher Politiker (CDU)
 Paul Papke (1896–1970), deutscher Politiker (USPD, KPD, SED)
 Paweł Papke (* 1977), polnischer Volleyballspieler
 Petra Papke (* 1974), deutsche Fernsehmoderatorin
 Ulrich Papke (* 1962), deutscher Kanute

Siehe auch:
 F. W. Papke